Bataille d'Andéramboukane (2012)
 Bataille d'Andéramboukane (2022)